Яна Владимировна Васильева (род. 28 ноября 1981) — российская и казахстанская гандболистка, чемпион Европы по пляжному гандболу (2004), участница Олимпиады 2008 года.

Биография 
Воспитанница усть-каменогорского гандбола. Двукратная чемпионка мира среди молодёжи в составе сборной России (2001, 2003). В 2004 году стала чемпионкой Европы по пляжному гандболу. В 2005 году принимала участие во всемирных играх по неолимпийским видам спорта.

С 2006 года выступала за сборную Казахстана, в составе которой стала чемпионом Азии и серебряным призёром Азиады — 2006. В 2007 году сборная Казахстана выиграла квалификационный турнир и принимала участие в Олимпиаде — 2008, где сборная Казахстана заняла 10-е место.

В клубной карьере выступала в Узбекистане, Казахстане, России, Черногории.

В составе клуба «Ростов-Дон» — трёхкратный бронзовый призёр чемпионата России (2003, 2004, 2005)
В составе волгоградского «Динамо» — обладатель Кубка ЕГФ.

Окончила Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, кафедра теории и методики гандбола.

Примечания

Ссылки 
 
 Пляжный вариант большой игры/ Независимая спортивная газета от 19.07.2005
 ПЛЯЖНЫЙ ГАНДБОЛ / Спорт-Экспресс от 21.07.2005
 Чемпионы мира и Европы на сайте Министерства по физической культуре и спорту Ростовской области
 Состав женской сборной России  на официальном сайте национальной сборной России на VII Всемирных играх.

Гандболистки России
Гандболисты Казахстана
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ГК «Будучность»
Игроки ГК «Ростов-Дон»
Игроки ГК «Динамо» Волгоград
Игроки ГК «Адиль»
Игроки ГК «Луч»
Игроки женской сборной Казахстана по гандболу
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма